Ten artykuł dotyczy sezonu 2011 Rajdowych Mistrzostw Europy, 59. sezonu FIA European Rally Championship.

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców 
Kierowcy występujący w poszczególnych rajdach ale nie zgłoszeni do mistrzostw Europy nie byli uwzględniani w klasyfikacji. Punkty przyznawano według klucza 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Dodatkowo w każdy dzień rajdu prowadzona była osobna klasyfikacja w której przyznawano punkty według klucza 7-5-3-2-1. Do klasyfikacji zaliczane są cztery najlepsze wyniki w sześciu pierwszych rajdach (wliczając odwołany ELPA Rally) i cztery najlepsze wyniki w sześciu ostatnich rajdach w sezonie. Do klasyfikacji nie wliczano kierowców którzy nie wystartowali w minimum pięciu rajdach, oraz minimum w jednym rajdzie w każdej części sezonu (czyli w jednym z pierwszych sześciu i jednym z ostatnich sześciu rajdów).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki sezonu na oficjalnej stronie serii
 Wyniki sezonu na stronie ewrc-results.com